Horeb steht für:

 Horeb, biblischer Berg und Ort der Offenbarung Gottes an Mose
 Horeb (Pirmasens), höchster Berg und gleichnamiger Stadtteil von Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Horeb, Spitzname für das Pirmasenser Stadion an der Zweibrücker Straße (1912–2003)

Siehe auch:

 Radio Horeb, privater christlicher Radiosender